Liisansaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Liisansaaret (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari, 
 Liisansaaret (ö i Södra Savolax), Pieksämäki, 

Robotskapade Finlandförgreningar